Вид вооружённых сил (вид ВС) — составная часть вооружённых сил государства, предназначенная для ведения свойственных только ей военных действий в определённой географической области: на суше, море или воздушном пространстве.

Структура видов вооружённых сил 

Все виды вооружённых сил (ВС) состоят из органов управления, родов войск (сил), специальных войск и служб тыла.

Для вида вооружённых сил характерно наличие присущей в основном только ему военной техники, организации войск (сил), системы подготовки, обеспечения, особенности комплектования и несения службы.

Каждый вид вооружённых сил возглавляется лицом с должностью главнокомандующий вида вооружённых сил. Органом управления каждого вида вооружённых сил является главный штаб (главный штаб ВВС, главный штаб ВМС).

Развитие видов вооружённых сил 
Появление новых видов вооружённых сил связано с развитием способов вооружённой борьбы и общим техническим прогрессом.

Создание первых летательных аппаратов, их усовершенствование и поступление на вооружение в вооружённые силы разных государств в начале XX века привело к созданию такового вида вооружённых сил как военно-воздушные силы. В свою очередь противодействие военно-воздушным силам противника привело к созданию войск ПВО, которые к примеру в СССР стали отдельным видом вооружённых сил.

Развитие ракетных носителей ядерного оружия привело к созданию ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые в СССР также стали видом вооружённых сил.

Виды ВС 
В большинстве государств (имеющих выход к морю), вооружённые силы состоят из трёх видов вооружённых сил:
 сухопутные войска (армия) — войска, предназначенные для ведения военных действий преимущественно на суше.
 военно-морской флот — силы, предназначенные для решения оперативных и стратегических задач на океанских и морских театрах военных действий.
 военно-воздушные силы — силы, предназначенные для поражения в воздухе и с воздуха авиационных, морских и сухопутных группировок противника

Особенности видов вооружённых сил по странам 
В разных странах существует собственная терминология названия видов вооружённых сил. Во многих государствах военно-морской флот именуется «военно-морскими силами».

В Вооружённых силах США, к примеру, нет аналога РВСН как вида вооружённых сил, а объединение стратегических ракет — 20-я воздушная армия входит в состав военно-воздушных сил.

Кроме СССР и Российской Федерации до 1995 года, войска ПВО страны нигде не являются видом вооружённых сил, а представляют собой род войск, обычно в военно-воздушных силах.

В 2019 году 45-м президентом Америки Дональдом Трампом были учреждены Космические силы США.

В 2015 году в ВС РФ были образованы Воздушно-космические силы, которые предназначены для обеспечения воздушно-космической обороны страны. Образованы путём слияния Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. Приступили к выполнению поставленных задач с 1 августа 2015 года.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 ;
 Федеральный Закон № 61-ФЗ «О обороне», 31 мая 1996 года

Ссылки 
 
 
 Закон СССР от 1.09.39 о всеобщей воинской обязанности.
 Приказ НКО СССР от 20 июня 1940 г № 0130.
 Новый облик военнослужащих ВС России. 

Военное строительство